Список победительниц конкурса «Мисс мира».

Победительницы по странам